Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Lihtenštajnu.

Povijest
Lihtenštajn je jedna od zemalja gdje je kršćanstvo došlo u kasno rimsko doba, a proširilo se u ranom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori